А́вгуст Иога́нн Вильге́льм Неанде́р (; 17 января 1789, Гёттинген — 14 июля 1850, Берлин) — германский протестантский богослов и церковный историк, преподаватель, духовный и научный писатель.

Биография 
Родился в семье еврейского купца, при рождении получил имя Давид Мендель. Его родители вскоре после его рождения развелись, воспитывался матерью и в детстве жил в бедности. Среднее образование при поддержке родственников получил в гимназии Йоханнеум в Гамбурге. Под влиянием учителей и философии Платона в 1806 году решил перейти из иудаизма в христианство и принял крещение, сменив имя. Высшее богословское образование получил в Гёттингенском и Гейдельбергском университетах (также некоторое время учился в университете в Галле), был учеником Шлейермахера; завершив обучение в 1809 году, некоторое время был проповедником. В 1811 году габилитировался по церковной истории. С 1812 года преподавал там же церковную историю в звании экстраординарного профессора, в 1813 году перешёл ординарным профессором в Берлинский университет, где преподавал до конца жизни. Входил в состав Бранденбургского сената, был членом местной академии наук, имел ранг оберконсисториалрата. Скончался в 1850 году после тяжёлой болезни.

Считается фактическим основателем протестантской церковной истории и одним из крупнейших богословов первой половины XIX века, был популярным у студентов лектором и известен своим девизом «Богословом делает сердце». Главные сочинения: «Der heil. Bernard und sein Zeitalter» (1813 и 1848), «Genetische Entwickelung der vornehmsten gnostischen Systeme» (1818 и 1857), «Antignosticus. Geist d. Tertullianus und Einleitung in dessen Schriften» (1825 и 1849), «Geschichte d. Pflanzung und Leitung d. christl. Kirche durch die Apostel» (1832 и 1862), «Das Leben Jesu» (по поводу сочинения Штрауса под тем же заглавием; новое издание, 1862). Одним из наиболее капитальных его трудов является «Allgemeine Gesch. d. christlichen Religion und Kirche» (1825—1845; историческое повествование доведено до папы Бонифация VIII). После его смерти была издана ещё часть его лекций, продолжающая рассказ до Базельского собора, а также лекции по истории нравоучения («Vorlesungen ueber Geschichte d. christliche Ethik», 1864), по догматике («Theologische Vorlesungen» и «Christliche Dogmengeschichte», Берлин, 1857—1863) и сборник небольших трактатов, из которых известен этюд о Паскале, касающийся сущности христианской совести.
А. П. Лебедев: "По формальному совершенству, проницательности, красоте и изяществу слога, так же, как и по логическому остроумию, иные ещё могут быть поставлены рядом с Неандером и даже превосходить его. Но ничего подобного Неандеру нельзя найти, когда дело касается повсюду просвечивающей у него правдивости, исторического прямодушия и непредвзятости, критического благоразумия и осторожности. Он все постигает, всюду проникает до глубочайших основ, верно оценивает и отделяет истинное и правое от прилипающего к нему ложного, неистинного и превратного".
Неандер был христианин, потому что он был ученым, он был учёным, потому что был христианин. Он также мало думал оказать услугу христианству через не научность, как науке через отрицание, христианства.
Вследствие этих-то своих бессмертных достоинств, труд Неандера можно по всей справедливости вместе с Ульманом назвать вечно юным, т.е. нестареющим, всегда дорогим.

Святитель Феофан Затворник считал Неандра худшим историком:

Самый худший [историк] — Неандер. [...] У него все устроялось борьбой противоположных сторон и партий. И он следит только за этим и нередко на одном слове строит целую систему и даже целую школу. — Таким образом у него нет места Апостольскому преданию, непрерывно хранимому св. Церковью. Таков же пошиб мудрования и у всех его последователей. Извольте сие зарубить в памяти, и так умствовать, что все шло по Апостольскому преданию, споры поднимали не одна партия против другой в Церкви. А поднимались суемудры против Апостольского предания. Св. Церковь, хранительница его, стояла за него и поражала суемудрых, и из Церкви их изгоняла.

Этот [Неандр] всю историю перепортил. У него догматы — суть итог споров между партиями церковными. И ему верят. На деле же было так: Церковь защищала всегда учение Апостольское, когда суемудрие восставало против. — Когда Арий изрыгнул свое буесловие; патриарх Александр — с первого же раза изложил преданное Апостолами учение Церкви, изложенное им во все продолжение арианства было отпором его, и в конце осталось победоносным, — не как итог споров, а как всегдашнее верование св. Церкви. — Тоже и при появлении несторианства, святой Кирилл (Александрийский) изложил православное учение Церкви, которое осталось и по одолении несторианства. Тоже и относительно иконопочитания. Святой Герман с первого момента появления иконоборства высказал полное о сем учение Церкви. Так и во всем, учение Апостольское предшествовало спорам, – вооружало против них, и оставалось после.

Интересные факты 
Русский историк С. М. Соловьёв, будучи в 1842 г. за границей, слушал в Берлине лекции А. Неандера. Он рассказывает об этом так:

Еврей по происхождению, Неандер славился своими христианскими добродетелями и своими странностями, рассеянностью; так, рассказывали, что однажды он пришёл на лекцию без нижнего платья; переменивши квартиру, он ходил в университет мимо старой, хотя это было совершенно в другую сторону, но иначе профессор не нашёл бы дороги; на кафедру клали перед ним всегда перо: начавши читать, он брал его и ломал во всё продолжение лекции, иначе, не имея чего вертеть в руках, он не мог бы читать свободно; лицо его сейчас же напоминало еврейское происхождение; особенно выдавались на нём необыкновенно густые чёрные брови.

Примечания

Литература

Ссылки 
 Неандер
 Лебедев А. П. Церковная историография в главных её представителях С. 336—375 (по изданию 1903 г.).
 Статья в Nordisk Familjebok.

Богословы Германии
Преподаватели Берлинского университета
Преподаватели Гейдельбергского университета
Похороненные на Первом кладбище Иерусалимской и Новой церквей